Lindau kan syfta på:

Personer med efternamnet Lindau 
 Arvid Lindau (1892–1958), en svensk läkare, professor i patologi, bakteriologi och allmän hälsovård vid Lunds universitet
 Börge Lindau (1932–), en svensk inredningsarkitekt och möbelformgivare
 Dietrich Wilhelm Lindau (1799–1862), en tysk målare
 Gustav Lindau (1866–1923), tysk botaniker och mykolog
 Ingolf Lindau (1942–), en svensk fysiker och professor emeritus
 Paul Lindau (1839–1919), en tysk författare
 Peter Lindau (1972–), en svensk före detta fotbollsspelare
 Rudolf Lindau (1829–1910), en tysk diplomat och författare

Auktorsbeteckning
 Lindau används inom botaniken för Gustav Lindau (1866–1923)

Geografi

Polen 

 Wysoka (ort i Polen, Opole vojvodskap, Powiat głubczycki),

Schweiz 

 Lindau, Zürich, ort och kommun, Zürich, Bezirk Pfäffikon,

Tyskland 

 Lindau, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Stadt Lindau – stadsdel i Zerbst, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, 
 Lindau, Eichsfeld – ort i kommunen Katlenburg-Lindau, Landkreis Northeim, Niedersachsen, 
 Landkreis Lindau – ett distrikt (Landkreis) i sydvästliga hörnet av det tyska förbundslandet Bayern
 Lindau (Bodensee) – stad och kommun, Bayern, Schwaben,

Andra orter och platser 
Lindau, Böbing – ort i Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern.
Lindau, Boren – ort i Boren, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein.
Lindau, Heideland – ort i kommunen Heideland, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen.
Lindau, Ibach, ort i kommunen Ibach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg.
Lindau, Passau – stadsdel i Passau, Bayern.
Lindau, Ruhstorf an der Rott – ort i Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern.
Lindau, Schönsee – stadsdel i Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern.
Lindau. Thurmansbang – ort i Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern.
Lindau, Trebgast, – ort i Trebgast, Landkreis Kulmbach, Bayern.

Se även 
Lindow, Brandenburg –stad i Brandenburg
Amt Lindow (Mark) – kommunalförbund med Lindow som huvudort

Robotskapade Polenförgreningar